Bresnitz steht für:

 Bresnitz (Adelsgeschlecht)

Bresnitz ist der deutsche Name folgender Orte:
 Brzeźnica (Rudnik) in Schlesien
 Bresnitz (Zülz) in Oberschlesien
 Březnice in Südböhmen
 Březnice u Zlína in Mähren
 Breznica, Ortsteil von Žirovnica in der Krain
 Tekovská Breznica in der Mittelslowakei

Siehe auch:
 Březnice (Begriffsklärung)
 Briesnitz